Kolisch ist der Familienname folgender Personen:
 Ignaz von Kolisch (1837–1889), österreichisch-ungarischer Schachspieler
 Rudolf Kolisch (1896–1978), österreichischer Violinist
 Sigmund Kolisch (1816–1886), österreichischer Dichter, Journalist und Historiker

Siehe auch:
 Kollisch
 Kolitsch